Mitchell Island – wyspa w Zatoce Frobishera, w Archipelagu Arktycznym, w regionie Qikiqtaaluk, na terytorium Nunavut, w Kanadzie
 Mitchell Island – wyspa na rzece Fraser w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie

Zobacz też